

Geografia 
 Markova – insediamento di tipo urbano della Russia, situato nell'Oblast' di Irkutsk
 Markova – comune dell'Ucraina, nell'Oblast' di Ivano-Frankivs'k
 Markowa – comune rurale polacco del distretto di Łańcut, nel voivodato della Precarpazia

Persone 
 Alicia Markova – danzatrice e coreografa britannica
 Olga Markova – maratoneta russa
 Olga Markova – pattinatrice russa

Cinema 
 Markova: ragazzo di piacere – film del 2001 diretto da Gil M. Portes

Pagine correlate
Marcova